Алекса́ндр Ива́нович Абра́мов:
 Абрамов, Александр Иванович (1900—1985) — русский писатель-фантаст, сценарист и театральный критик, журналист.
 Абрамов, Александр Иванович (1945—2002) — философ и историк философии. Примечания